Polyorchidae är en familj av nässeldjur. Polyorchidae ingår i ordningen Anthoathecata, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Polyorchidae 6 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Polyorchidae